Kompanie Wojsk Inżynieryjnych noszące numer 7:

Wojska Polskiego:
 7 Kompania Kadrowa Saperów 7 Brygady Kadrowej Strzelców 1940-1941
 7 Kompania Saperów 7 Dywizji Piechoty (7 Dywizji Zapasowej) 1943-1944 → 17 Kompania Saperów 1944-1947
 7 Kompania Saperów 4 Dywizji Piechoty 1945-1947